Antygona – dramat Sofoklesa
 Antygona (gr. i łac. Antigone) – królowa Epiru, córka Filipa i Bereniki
 Antygona (gr. i łac. Antigone) – w mitologii greckiej córka Edypa, królewna tebańska
 Antygona (gr. i łac. Antigone) – w mitologii greckiej córka Eurytiona
 Antygona (gr. i łac. Antigone) – w mitologii greckiej córka Laomedona

Zobacz też 
 antygona indyjska (żuraw indyjski, Grus antigone) – gatunek ptaka z rodziny żurawi
 Antygona w Nowym Jorku – dramat Janusza Głowackiego
 Antigone – planetoida o numerze katalogowym 129
 AntiGone – album niemieckiej grupy muzycznej Heaven Shall Burn
 „Antigone” – nazwa francuskich okrętów